The Deep Blue Sea pode se referir a:
 The Deep Blue Sea (peça), peça de 1952
 The Deep Blue Sea (1955), com Vivien Leigh
 The Deep Blue Sea (2011), com Rachel Weisz 

Ou ainda
 Deep Blue Sea, filme de 1999 com Saffron Burrows

Desambiguações de artes